Type 97 – fucile di precisione giapponese, variante del Type 38
 Type 97 – mitragliatrice leggera giapponese
 Type 97 – mitragliatrice aeronautica giapponese
 Type 97 – fucile anticarro giapponese
 Type 97 – bomba a mano a frammentazione giapponese
 Type 97 – mortaio leggero giapponese da 81 mm
 Type 97 Chi-Ha – carro armato medio giapponese
 Type 97 Te-Ke – tankette giapponese